Saint-Nicolas-la-Chapelle (Aube)
Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoie)